О́кюл-Алб () — село в Дрокиевском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено на высоте 165 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Окюл-Алб проживает 3089 человек (1499 мужчин, 1590 женщин).

Этнический состав села:

Известные уроженцы 
 Николай Тестемицану (1927—1986) — советский молдавский хирург, министр здравоохранения Молдавской ССР (1963—1968).
  (род. 1944) — советский и молдавский оториноларинголог, государственный и политический деятель, министр здравоохранения и социальной защиты Республики Молдова (2005—2008).

Примечания 

Населённые пункты Дрокиевского района